Thomin est un patronyme porté notamment par :

 Jean-Pierre Thomin (1949-), homme politique breton ;
 Joseph Thomin (1931-2018), coureur cycliste français ;
 Mélanie Thomin (1984-), femme politique française.